Le collectif les Amis d'Éléonore est un collectif créé en , par des parents d’enfants porteurs de la trisomie 21. Éléonore Laloux, jeune femme trisomique originaire d'Arras, en est depuis la création, la porte-parole. Le Collectif qui a pour but de défendre les droits et la dignité des personnes porteuses de trisomie 21, regroupe une trentaine d'associations et quelques milliers de membres.

Ses objectifs 
 La lutte contre la stigmatisation de la condition. Le Collectif s'était ainsi opposé en 2010, lors du projet de loi de bioéthique, à l'élargissement de la détection de la trisomie 21, lors d'un DPI (diagnostic préimplantatoire).
 Un financement public pour la recherche d'un traitement de la trisomie 21.
 La mise en place d’une information objective et complète sur les examens de dépistage, ce qu'est la T21, et sa prise en charge.

Histoire du Collectif 
En plein débat autour du projet de révision de la loi de bioéthique, le Collectif les Amis d’Éléonore annonce sa création lors d'une conférence de presse à Arras, le . Un manifeste est lancé à l'occasion de l'évènement : l'Appel du . La conférence de presse voit la première intervention publique d’Éléonore Laloux, alors très émue. Elle sera très vite suivie d'autres, les deux mois qui suivent, à Rennes, Paris, Marseille... En , Éléonore Laloux, porte-parole du Collectif et son père, Emmanuel Laloux, Président fondateur du Collectif, participent tous deux à une table ronde à l'Assemblée nationale pour exposer les positions de l'association. Les presses régionales et nationales s'intéressent au Collectif et à sa porte-parole, Éléonore Laloux (Nord Eclair, Aujourd'hui en FranceFrance SoirLa Vie), invitée de nombreux plateaux TV ou objet de reportages (TF1, M6, France 5, France 2, France 3...). 
Le Collectif se félicite d'avoir été entendu sur la pratique du DPI (diagnostic préimplantatoire) qui ne sera finalement pas étendu à la trisomie 21, comme annoncé par Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Santé.

Éléonore fait en 2013, un passage au Grand Journal de Canal Plus, en compagnie de la Première Dame de France d'alors, Valérie Trierweiler, marraine de la Journée mondiale de la trisomie 21 (sa première interview depuis l'arrivée de François Hollande à la Présidence de la République). La genèse du Collectif et la médiatisation qui suit sont racontées par sa porte-parole dans un livre autobiographique Triso et alors ! (Max Milo Éditions).

Prises de position 
Si, en 2010, le Collectif participe au débat autour du projet de loi de bioéthique avec la Fondation Jérôme-Lejeune, s'opposant au caractère systématique du dépistage de la trisomie 21 dans le cadre du DPI, il ne s'inscrit pas pour autant dans le combat anti-IVG. S'affichant dès sa création laïque et pro-choix, le Collectif entend bien cependant alerter médias et politiques sur les risques d'une course à l'enfant parfait. Jean Leonetti, rapporteur de la mission d'information parlementaire pour la révision de la loi de bioéthique, répondra à ces accusations.

Actions 
En , le Collectif participe à la campagne européenne Dear Future Mom (« Chère Future Maman ») lancée sur Internet et les réseaux sociaux, à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. La vidéo  de la campagne sera visionnée plus de cinq millions de fois en moins de deux semaines. Réalisé à Milan par l’agence Saatchi Saatchi Italie, ce film d'une minute trente rassemble des acteurs italiens, espagnols, anglais et français, tous porteurs d’une trisomie 21. 
Le même mois, le Collectif organise au sein du Conseil économique, social et environnemental, avec son président Jean-Paul Delevoye, une journée historique donnant la parole à une cinquantaine de personnes atteintes de la trisomie 21 au cours de différents ateliers. C'est à cette occasion qu'Éléonore Laloux, porte-parole du Collectif, présente avec son co-auteur Yann Barte, son livre Triso et alors !

Références

Liens externes 
 Site du Collectif
 Appel du 25 mars 2010
 Première intervention publique du porte-parole du Collectif, Éléonore Laloux, 25 mars 2010, Arras

Association fondée en 2010
Association ou organisme lié à une maladie
Trisomie 21